7. међузонски шаховски турнир - једна од етапа светског првенства у шаху, одржан је од 13. октобра до 15. новембра 1967 године у Сусу, (Тунис). 

После 10 кола, због сукоба са судијском комисијом, са турнира је испао лидер Боби Фишер. Пошто није одиграо више од половине партија његови резултати нису рачунати.

Прва петорица првопласираних су аутоматски испуњавали услове за пласман на  мечеве кандидата 1968. 

Како су Решевски, Хорт и Штајн поделили 6-8 место са истим бројем бодо 13, морали су да право учешћа на мечевима кандидата обезбеде на четворокружно додатном меч-турниру, Лос Анђелес, 1968. И на том турниру сва тоица су имали по 4 поена те се Решевски пласиро захваљујући најбољем Бергеровом коефицијенту. Овај метод је још 1948. године оцењен као неподобан.

Оскар Пано из Аргентине је требало да игра на турниру, али је отказао учешће, а његов земљак Хулио Болбоћан није стигао на турнир.

Турнирска табела

Додатни меч Лос Анђелес, 18. 2. - 2. 3. 1968

Литература 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 353, 574. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
 Гуфельд Э. Е., Лазарев Е. М. Леонид Штейн. — М.: ФиС, 1980. — С. 67—68. — (Серија књига "Изванредни шахисти света").

Спољашње везе 
 Партије на сајту pgnmentor.com
 Партије на сајту 365Chess
 Партије Р. Фишера на сајту 365Chess
 Партије Лос Анђелес плејоф, 1968, на сајту chessgames

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Тунису
Шах у 1967.